Hällsjön kan syfta på:
 Hällsjön, Ludvika kommun – en by i Ludvika kommun, 
 Hällsjön, Smedjebackens kommun – en by i Smedjebackens kommun, 

Hällsjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hällsjön (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (23,3 ha)
Hällsjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (65,7 ha)
Hällsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (56,5 ha)
Hällsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (18 ha)
Hällsjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (4,7 ha)
Norra Hällsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (17,1 ha)
Södra Hällsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (18,8 ha)
Hällsjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (26,2 ha)
Hällsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun och Borås kommun,  (22,1 ha)
Hällsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (14,1 ha)
Hällsjön (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (8,23 ha)
Hällsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (24,6 ha)
Hällsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (14,9 ha)
Östra Hällsjön, sjö i Örebro kommun,  (11,6 ha)
Hällsjön (Harakers socken, Västmanland), sjö i Sala kommun och Västerås kommun,  (1,72 km²)
Hällsjön (Heds socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun och Skinnskattebergs kommun,  (6,94 ha)
Hällsjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (65,5 ha)
Hällsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (15,2 ha)
Hällsjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (61,9 ha)
Hällsjön (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (30,3 ha)
Lilla Hällsjön, sjö i Hällefors kommun,  (28,4 ha)
Stora Hällsjön, sjö i Hällefors kommun,  (34,7 ha)
Hällsjön (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,03 km²)
Hällsjön (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,34 km²)
Hällsjön (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (41,2 ha)
Lill-Hällsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (4,25 ha)
Hällsjön (Grytnäs socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (7,49 ha)
Hällsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (47,6 ha)
Hällsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,64 km²)
Hällsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun och Smedjebackens kommun,  (1,05 km²)
Hällsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (27,7 ha)
Hällsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (20,9 ha)
Hällsjön (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (42,1 ha)
Norra Hällsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (27,5 ha)
Södra Hällsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (17,2 ha)
Hällsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (2,13 km²)
Långsjön (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun och Sandvikens kommun,  (1,29 km²)
Lill-Hällsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,34 ha)
Mellan-Hjällsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (13,2 ha)
Stor-Hällsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (21,8 ha)
Hällsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (1,24 km²)
Hällsjön, Krokoms kommun, sjö i Offerdals socken i Krokoms kommun,  (5,49 km²)
Lill-Hällsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (15,5 ha)
Hällsjön (Borgsjö socken, Medelpad, 691842-149278), sjö i Ånge kommun,  (31,9 ha)
Hällsjön (Borgsjö socken, Medelpad, 691930-150231), sjö i Ånge kommun,  (18,8 ha)
Hällsjön (Borgsjö socken, Medelpad, 694856-151347), sjö i Ånge kommun,  (78,3 ha)
Hällsjön (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (45 ha)
Hällsjön (Stöde socken, Medelpad, 690826-153496), sjö i Sundsvalls kommun,  (1,18 km²)
Hällsjön (Stöde socken, Medelpad, 692849-154848), sjö i Sundsvalls kommun,  (76,3 ha)
Lill-Hällsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,7 ha)
Sax-Hällsjön, sjö i Ånge kommun,  (13,4 ha)
Stor-Hällsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (54,1 ha)
Hällsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Lill-Hällsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Stor-Hällsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (17,8 ha)

Se även
Hällesjön
Hällasjön
Hälltjärn
Hällegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn